Rafael Nadal defendia o título, mas perdeu nas semifinais para Fabio Fognini.

David Ferrer conquistou o título derrotando Fognini na final por 6–2, 6–3.

Cabeças de chave

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Qualificatório

Cabeças de chave

Qualificados

Chave do qualificatório

First qualifier

Second qualifier

Third qualifier

Fourth qualifier

Referências
 Chave principal
 Chave do qualificatório

S